Nully est le nom de deux localités françaises :

 Nully (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Nully (Orne), ancienne  commune française du département de l'Orne, en région Normandie, intégrée à Saint-Hilaire-le-Châtel.

Homonymie de toponyme